

Sciences humaines et sociales 
 Les  (« trois noms ») sont, dans la Rome antique, les trois noms qui désignaient couramment les citoyens romains : le praenomen (prénom), le nomen (nom de famille) et le cognomen (surnom).

Culture et société 
 Les  sont les trois fonctions attribuées aux baptisés et à l'Église par la théologie catholique : fonction prophétique, fonction pastorale et fonction sacerdotale.
  (« Système de la nature, en trois règnes de la Nature, divisés en classes, ordres, genres et espèces, avec les caractères, les différences, les synonymes et les localisations ») est le titre complet de l'œuvre majeure du médecin et botaniste suédois Carl von Linné, plus connu sous son apocope .

Patronyme 
 Giovanni Tria (1948-) est un économiste et homme politique italien.

Toponyme 

 Tría Monastíria (), un village du dème de Réthymnon (Crète) ;
 les Tria Nisia, trois îlots situés au sud-est de Syrna, une île de la mer Égée.